Nymphaeales é uma ordem de plantas com flor, que consiste em três famílias de plantas aquáticas, Hydatellaceae, Cabombaceae e Nymphaeaceae. Pelo menos 10 caracteres morfológicos unem os membros desta ordem. Sinapomorfias moleculares também são conhecidas.

A base de dados The Plant List reconhece cerca de 70 espécies em 11 géneros dentro desta ordem, mas um estudo filogenético do género Nymphaea implica que o número de espécies seja mais de 90. A diferença no número de espécies é devido quase inteiramente à dificuldade de circunscrever espécies no género Nymphaea.

Todas as espécies são plantas aquáticas herbáceas rizomatosas e grandes flores.

O grupo inclui as plantas que produzem as flores conhecidas geralmente como lótus ou nenúfar. Uma das espécies mais emblemáticas de "lótus", o lótus-sagrado (Nelumbo nucifera), no entanto, não pertence a este grupo mas à família Nelumbonaceae, ordem Proteales.

Outras classificações

Cronquist 
 ordem Nymphaeales
 família Nelumbonaceae
 família Nymphaeaceae
 família Barclayaceae
 família Cabombaceae
 família Ceratophyllaceae

Thorne (1992) 
 ordem Nymphaeales
 família Cabombaceae
 família Nymphaeaceae

Dahlgren 
 ordem Nymphaeales
 família Cabombaceae
 família Nymphaeaceae
 família Ceratophyllaceae

Bibliografia 
  Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. (Disponível online: Texto completo (HTML) | Texto completo (PDF))
  Classificação das dicotiledóneas - ITIS 18063
  Classificação das eudicotiledóneas - Projecto Tree of Life
  Sinónimos das ordens - Angiosperm Phylogeny Website

Ligações externas 

!
Ordens de plantas